Forever Is Forgotten était un groupe de metalcore Américain. Le groupe a été formé en 2001 et s'est séparé en 2004. Durant ses trois années d'activité, le groupe aura toujours fait partie de la scène underground Américaine.

Biographie du groupe 

Le groupe a été formé au cours de l'année 2001 à Milwaukee par Christopher Lopez, Justin Cota et Jim Becker,le chanteur, le guitariste et le bassiste du groupe, ce sont également les trois vocalistes de Forever is Forgotten, ils sont alors rejoint par Evan Soltes et Scott Giese, second guitariste et batteur du groupe.

Deux ans près la formation, le groupe sort son premier et dernier album studio, The Architecture Is Still Burning, qui sort sous le label Britannique Pinnacle Entertainment. Au cours de l'année suivante, le groupe sort une démo, qui sera la dernière production du groupe, Dying Beautiful, qui sort sous le même label.

Le groupe se séparera la même année.

Membres du groupe 

 Christopher Lopez : chant
 Justin Cota : chant, guitare
 Evan Soltes : guitare
 Jim Becker : chant, basse
 Scott Giese : batterie

Discographie 

 2003 : The Architecture Is Still Burning
 2004 : Dying Beautiful

Voir aussi 

 As I Lay Dying
 Chimaira
 Drop Dead, Gorgeous
 Eths
 I Killed the Prom Queen

Groupe américain de metalcore
Groupe musical américain des années 2000
Groupe musical formé en 2001
Groupe musical séparé en 2004